Le qualificazioni del singolare  dell'Orange Warsaw Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Warsaw Open  2008 prevedevano 28 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Christophe Rochus (Qualificato)
 Jurij Ščukin (ultimo turno)
 Gianluca Naso (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (ultimo turno)

 Raphael Durek (secondo turno)
 Blazej Koniusz (ultimo turno)
 Michal Mertiňák (Qualificato)
 Julien Jeanpierre (ultimo turno)

Qualificati 

 Christophe Rochus
 Michal Mertiňák

 Ričardas Berankis
 David Škoch

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Warsaw Open 2008
ATP Tour 2008